Чемпіонат Шотландії з футболу 2008-09 у Прем'єр-лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії. Це 112-ий сезон з моменту заснування турніру. Чемпіонський титул здобув «Рейнджерс».

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

1 — 22 тури

23 — 33 тури

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Втішний раунд

Турнірна таблиця 

  

Примітки: 
1. Клуб Фолкерк взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2009—2010 як фіналіст Кубку Шотландії 2008—2009.
2. Клуб Мотервелл взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2009—2010 через Рейтинг Fair Play УЄФА, оскільки фінішував другим у рейтингу Fair Play Шотландії.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Шотландії на soccerway 
 Прем'єр-Ліга Шотландії на rsssf 

2008-09
Шотландія
Шотландія
2008 у британському спорті
2009 у британському спорті